Laibach steht für:
 Laibach (Band), Musikgruppe

Gewässer:
 Laibach (Jagst), rechter Zufluss der Jagst bei Klepsau, Stadt Krautheim, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Laibach, Oberlauf des Rhedaer Bachs bis vor Kölkebeck, Stadt Halle (Westf.), Kreis Gütersloh, Nordrhein-Westfalen
 Laibach, deutscher Name der Ljubljanica, rechter Zufluss der Save bei Podgrad, Stadt Ljubljana, Slowenien
 Laibach (Thulba), rechter Zufluss der Thulba in Thulba, Markt Oberthulba, Landkreis Kissingen, Bayern
 Laibach, alte Namensform der Leiblach auf dem Grenzflussabschnitt zwischen dem bayerischen Landkreis Lindau und dem Vorarlberger Bezirk Bregenz

Orte:
 Laibach, deutscher Name von Ljubljana, der Hauptstadt von Slowenien, in Österreich eher gebräuchlich
 Laibach (Oberkirch), Zinken im Stadtteil Ödsbach von Oberkirch im Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Laibach (Dörzbach), Gemeindeteil und Dorf von Dörzbach im Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Laibach (Glarus Süd), Quartierteil bei Steinibach der Gemeinde Glarus Süd, Kanton Glarus

Personen:
 Detlef Laibach (* 1959), deutscher Fußballspieler
 Friedrich Laibach (1885–1967), deutscher Botaniker

Siehe auch:
 Laibebach
 Leibacher